Натуральне число 1151
 1151 рік до нашої ери
 1151 рік нашої ери